António Miguel Macedo Pacheco Tavares – ex cestista portoghese
 Diego Macedo – calciatore brasiliano
 Elvis Manuel Monteiro Macedo, noto come Babanco – calciatore capoverdiano
 Ederzito António Macedo Lopes, noto come Éder – calciatore guineense naturalizzato portoghese
 Edir Macedo – imprenditore e religioso brasiliano
 Fábio Alves Macedo – calciatore brasiliano
 Felipe Macedo – calciatore brasiliano
 Fernando Macedo da Silva – calciatore spagnolo
 Francisco Macedo – teologo e francescano portoghese
 Hélder Bruno Macedo Sousa – ex calciatore portoghese
 Isabel Macedo – attrice argentina
 Isabela Ramona Lyra Macedo – cestista brasiliana
 João Miguel Macedo Silva – calciatore portoghese
 Joílson Rodrigues Macedo, noto come Joílson – calciatore brasiliano
 Leandro Macedo – ex triatleta brasiliano
 Luís Macedo Matoso, noto come Feitiço – calciatore brasiliano
 Magno Macedo Novaes – calciatore brasiliano
 Matheus Dória Macedo, noto come Matheus Dória – calciatore brasiliano
 Míchel Macedo Rocha Machado – calciatore brasiliano
 Natanael Macedo – ex calciatore brasiliano
 Nélson Macedo Monte – calciatore portoghese
 Osvaldo Lenine Macedo Pimentel, noto come ''' – cantautore, musicista e produttore discografico brasiliano
 Paulo Macedo – ex cestista e allenatore di pallacanestro angolano
 Rúben Macedo – calciatore portoghese
 Rui Jorge De Sousa Dias Macedo De Oliveira, noto come Rui Jorge – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Tito Quinzio Cesernio Stazio Macedo – cavaliere romano
 Tito Quinzio Cesernio Stazio Macedo Quinziano''' – senatore romano

Pagine correlate
De Macedo